Fuchu se poste referi la:

 Municipiul Fuchū, o localitate în Japonia, în prefectura Hiroshima.
 Municipiul Fuchū, o localitate în Japonia, în zona metropolitană Tōkyō.